Robert Laffont peut désigner :
 Éditions Robert Laffont, maison d'édition française créée en 1941 par Robert Laffont ;
 Robert Laffont (1916-2010), fondateur de la maison qui porte son nom.